Le  Grand Prix moto d'Australie 2011 est la seizième manche du championnat du monde de vitesse moto 2011. La compétition s'est déroulée du 14 au  sur le Circuit de Phillip Island. C'est la  du Grand Prix moto d'Australie.

Résultats MotoGP

Résultats Moto2

Résultats 125 cm

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la MotoGP

Grand Prix moto d'Australie
Australie
Sport en Australie en 2011
Sport en octobre 2011